Боровец:
 Боровец — горнолыжный курорт в Болгарии (Благоевградская область).
 «Боровец» — болгарский футбольный клуб в городе Тырговиште.
 Боровец — польский лесной дух.
 Боровец, Тарас Дмитриевич (также «Тарас Бульба-Боровец»; 1908—1981) — деятель украинского повстанческого движения.
 Боровец, Максим Фёдорович (род. 1992) — украинский футболист.

Топонимы 
 Боровец — деревня в Крупском районе Минской области Белоруссии.
 Боровец — село в Кюстендилской области Болгарии.
 Боровец — село в общине Струга Македонии.
 Боровец — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области России.